Übelbach kan syfta på:

 Übelbach (Mur) – en biflod till Mur i Österrike
 Übelbach, Steiermark – en kommun i Österrike